Brunflo kan syfta på:

 Brunflo socken – en socken i Jämtland
Brunflo – en ort i Brunflo distrikt i Östersunds kommun och kyrkbyn i Brunflo socken
 Brunflo landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1970
 Brunflo – en ort i Brunflo distrikt i Östersunds kommun och kyrkbyn i Brunflo socken
 Brunflo församling – en församling i Brunflo, Marieby, Lockne och Näs pastorat i Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt i Härnösands stift
 Brunflo kyrka – en kyrkobyggnad i Brunflo församling
 Brunflo distrikt – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län 2016–
 Brunflo pastorat – ett pastorat i Härnösands stift 
 Brunflo hembygdsförening – en hembygdsförening i Sverige
 Brunflo station – en järnvägsstation i Brunflo
 Brunflo IF – idrottsförening i Brunflo
 Brunflo IK – ishockeyklubb i Brunflo
 Brunflo tingslag – ett tidigare tingslag i Jämtlands län 1741–1906
 Revsunds, Brunflo och Näs tingslag – ett tidigare tingslag i Jämtlands län 1906–1948
 Ragunda, Revsunds, Brunflo och Rödöns tingslags valkrets – en valkrets 1869–1878